Kifle ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Kifle (* 1998), eritreischer Langstreckenläufer
 Goitom Kifle (* 1993), eritreischer Langstreckenläufer
 Yonas Kifle (* 1977), eritreischer Langstreckenläufer